Суперкубок Португалії з футболу 2002 () — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2002 року між чемпіоном і володарем кубка Португалії клубом Спортінг (Лісабон) та фіналістом кубка Португалії клубом Лейшойш.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
Португалія
2002 у португальському спорті
Події 18 серпня
Серпень 2002